Die 1. Division 1949/50 war die fünfte Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde.

Modus 
Zehn Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1949 50
Fußballsaison 1949/50